Сравни́ — российский интернет-сервис выбора финансовых и страховых услуг: вкладов, кредитов, кредитных карт, подбор ипотеки, полисов каско, ОСАГО и ВЗР.

Сервис собирает информацию о продуктах 400 банков и 25 страховых компаний. Ежемесячно публикуются рейтинги займов наличными, ипотечных и автомобильных кредитов, кредитных карт и вкладов. Ежедневно услугами сервиса пользуются более 250 тысяч человек. По состоянию на 2021 год на «Сравни.ру» зарегистрировано больше 10 миллионов пользователей, сервис входит в пятерку самых посещаемых банковских сайтов в России.

История проекта 
Первую версию сервиса запустили 9 мая 2009 года. В конце того же года «Сравни.ру» стал призёром X Всероссийского Интернет-конкурса «Золотой сайт 2009» в номинации «Профильные СМИ».

Осенью 2010 года сервис получил «Премию Рунета-2010» VII Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет в номинации «Экономика и бизнес».

В 2015 году награждён Грамотой Ассоциации российских банков за вклад в развитие банковско-финансовой журналистики. С 2015 года сервис входит в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находящийся в ведении Роскомнадзора.

В 2016 году Министерство финансов РФ наградило редакцию портала «Сравни.ру» за профессиональное освещение вопросов финансовой грамотности в РФ.

В 2017 году «Сравни.ру» стал победителем премии «Рейтинга Рунета», заняв 1-е место в номинации «Порталы».

В 2021 году сервис стал одним из участников проекта финансового маркетплейса Банка России. В марте 2021 года «Сравни.ру» запустил сервис проверки кредитного рейтинга. В августе 2021 года Банк России включил «Сравни.ру» в реестр операторов финансовых платформ, что открывает пользователям возможность оформлять банковские продукты непосредственно на сервисе. В декабря 2021 года сервис вошел в пятерку самых посещаемых банковских сайтов в России по версии SimilarWeb. По итогам 2021 года пользователи «Сравни.ру» запросили кредитов на 3,86 трлн рублей.

22 февраля 2022 сервис обновил логотип и название, получив написание на кириллице без домена «Сравни».

Руководство и собственники 
Основателем «Сравни.ру» является создатель социальной сети «Одноклассники» Альберт Попков.

В 2014 году в число инвесторов «Сравни.ру» вошла компания Tinkoff Digital, акционерами которой являются Олег Тиньков и Goldman Sachs.

Генеральным директором с марта 2015 года является Сергей Леонидов.

В октябре 2020 года Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в «Сравни.ру», выкупив долю бизнесмена Олега Тинькова. В ноябре 2020 года «Сравни.ру» сообщил о планах провести IPO в течение ближайших пяти лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сайты России
Экономические сайты
Рунет
ИТ-компании России
Сайты на русском языке